

Acronimi 
SMET – Science, Mathematics, Engineering and Technology, termine utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche

Aziende 
 Smet – azienda di trasporto merci italiana

Persone
 Cornelis Smet (...–1592) – pittore fiammingo
 Eugénie Smet, in religione Maria della Provvidenza (1825-1871) – religiosa francese, beata della Chiesa cattolica
 Jean-Philippe Smet, più noto con il nome d'arte di Johnny Hallyday (1943-2017) – cantante e attore francese
 Laura Smet (1983) – attrice francese
 Miet Smet, propr. Maria Bertha Petrus Smet (1943) – politica belga
 Pascal Smet (1967) – politico belga
 Tony Smet, propr. Antoine Joseph Ghislain Smet (1870–...) – schermidore belga

Pagine correlate
 De Smet